Сахарово — название географических объектов.

Населённые пункты

Россия 
 Сахарово — деревня в Междуреченском районе Вологодской области.
 Сахарово — населённый пункт в Верхнеландеховском районе Ивановской области.
 Сахарово — деревня в Троицком административном округе Москвы.
 Сахарово — деревня в Сергиево-Посадском районе Московской области.
 Сахарово — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Сахарово — бывший посёлок, в настоящее время часть города Тверь.

Украина 
 Сахарово — село в Березовском районе Одесской области.
 Сахарово — село в Путивльском районе Сумской области.

Озеро 
 Сахарово — озеро в Тюменской области России.

См. также 
 Сахорово — посёлок в Братском районе Иркутской области России.
 Сахаров
 Сахаровка